Pa Konate (Malmö, 25 april 1994) is een Zweeds voetballer die doorgaans als linksback speelt. Hij verruilde Malmö FF in juli 2017 voor SPAL. Konate debuteerde in 2016 in het Zweeds voetbalelftal.

Clubcarrière 
Konate werd geboren in Malmö en is afkomstig uit de jeugdacademie van Malmö FF. Op 17 april 2013 debuteerde hij in de Allsvenskan tegen AIK Fotboll. Tussen februari en juli 2014 werd hij uitgeleend aan Östers IF in de Superettan. Op 27 augustus 2014 maakte Konate zijn Europees debuut voor Malmö IF in de voorronde van de UEFA Champions League tegen Red Bull Salzburg.

Interlandcarrière 
Konate debuteerde in 2013 voor Zweden –21. In juni 2015 won hij met Zweden –21 het Europees kampioenschap voor spelers onder 21 jaar in Tsjechië. In de finale werd Portugal –21 verslagen na strafschoppen. Konate nam met het Zweeds olympisch voetbalelftal deel aan de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro. Daar werd de ploeg onder leiding van bondscoach Håkan Ericson uitgeschakeld in de groepsfase, na een gelijkspel tegen Colombia (2-2) en nederlagen tegen Nigeria (1-0) en Japan (1-0).

Erelijst
Met  Zweden –21

Referenties 

Zweeds voetballer
Zweeds olympisch deelnemer